Henry Worthington ist der Name folgender Personen:

* Henry G. Worthington (1828–1909), US-amerikanischer Politiker
 Henry Rossiter Worthington (1817–1880), US-amerikanischer Ingenieur